Possner bzw. Poßner ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Possner (1909–1944), deutscher Bergmann und Mitglied/Unterstützer der Widerstandsgruppe um Franz Zielasko
 Lothar Poßner (1896–1972), deutscher Maschinenbauer und Professor
 Wilfried Poßner (* 1949), deutscher Pädagoge, Staatssekretär in der Regierung Modrow

Siehe auch:
 Posner